Příjmení Arntgolc má více nositelů:

 Olga Arntgolc (1982) – ruská herečka
 Taťána Arntgolc (1982) – ruská herečka